Nkongho peut désigner :
 le nkongho, une langue du Cameroun
 Mengot Victor Arrey Nkongho, un ministre camerounais